Hainrode ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Hainrode (Bleicherode), Ortsteil der Stadt Bleicherode im Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Hainrode (Ludwigsau), Ortsteil der Gemeinde Ludwigsau im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Hainrode (Südharz), Ortsteil der Gemeinde Südharz im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:

 Haynrode